Caroline Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Caroline Lake (Minnesota)
 Caroline Lake (Pennsylvania)
 Caroline Lake (Wisconsin)